Grootaërs est un patronyme porté par plusieurs personnalités d'origine belge.

Grootaërs et le patronyme familiale partagé par deux artistes sculpteurs français d'origine belge, Louis Grootaërs père et Guillaume Grootaërs fils. Ils travaillèrent ensemble dans leur atelier nantais et sur un même chantier, celui du Passage Pommeraye à Nantes.
Louis Grootaërs, 
Louis Grootaërs né en 1788 à Malines en Belgique et mort à Nantes en 1867, fut un sculpteur spécialisé dans la réalisation d'œuvres d'art, notamment religieuses, à Nantes et à La Roche-sur-Yon  en Vendée. 
Guillaume Grootaërs,
Guillaume Grootaërs né à Nantes en 1816 et mort à Montaigu, en Vendée, en 1882. Il fit des études d'art à l'École des beaux-arts de Paris et obtint le second Grand Prix de Rome. Il revint à Nantes travailler dans l'atelier de son père et participa à la réalisation du passage Pommeraye et de la fontaine de la Place Royale à Nantes.

Walter Grootaers, (né en 1955), chanteur, présentateur de télévision et homme politique belge flamand.